Список языков, упорядоченный по приблизительному числу жителей мира, имеющих данный язык в качестве родного.

Данные сайта Ethnologue 2019 года 
Данные сайта Ethnologue, поддерживаемого институтом SIL International (22-е издание «Ethnologue: Languages of the World», 21 февраля 2019; данные по каждому из языков могут относиться к значительно более раннему времени).

Данные энциклопедии Encarta 2009 года

См. также 
 Языки мира
 Народы мира
 Языки в Интернете

Примечания 

Списки языков